Kaptol je lahko:
 Kaptol, naselje v Občini Kostel, Slovenija
 Kaptol, Hrvaška - naselje in občina v Požeško-slavonski županiji, Hrvaška (Poreč, Kaptol, vas v občini Kutjevo)
 Kaptol, Zagreb - predel mesta Zagreb